Ehrenfried ist ein deutscher Familienname und männlicher Vorname.

Namensträger

Familienname 
 Adalbert Ehrenfried (1910–2002), deutscher Ordensgeistlicher und Autor
 Anton Ehrenfried (1895–1974), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Gertraud Ehrenfried-Gaber (* 1941), österreichische Skirennläuferin
 Lily Ehrenfried (1896–1994), deutsch-französische Ärztin und Heilgymnastikerin
 Louis Ehrenfried (1835–1897), deutsch-neuseeländischer Bierbrauer und Politiker
 Marco Ehrenfried (* 1991), deutscher American-Football-Spieler
 Mark Ehrenfried (* 1991), deutscher Pianist
 Matthias Ehrenfried (1871–1948), deutscher Geistlicher, Bischof von Würzburg
 Susanne Ehrenfried (* 1961), deutsche Kunsthistorikerin und Kuratorin

Vorname 
 Ehrenfried Boege (1889–1965), deutscher Offizier
 Ehrenfried Bulka (1926–2012), deutscher Chemiker
 Ehrenfried Hagendorn (1640–1692), deutscher Mediziner, kurfürstlich-sächsischer Leibarzt
 Ehrenfried Günther Freiherr von Hünefeld (1892–1929), deutscher Flugpionier
 Ehrenfried von Kuenburg (1573–1618), von 1610 bis 1618 Bischof von Chiemsee
 Ehrenfried Patzel (1914–2004), deutscher Fußballspieler
 Ehrenfried Pfeiffer (1899–1961), deutsch-US-amerikanischer Chemiker und Anthroposoph
 Ehrenfried Schulz (1939–2016), deutscher römisch-katholischer Theologe und Religionspädagoge
 Ehrenfried Stelzer (1932–2010), deutscher Jurist und Kriminalist
 Ehrenfried Walther von Tschirnhaus (1651–1708), deutscher Naturforscher

 Ehrenfried Wydra (1926–2010), deutscher Fußballspieler

Siehe auch 
 Matthias-Ehrenfried-Haus, Begegnungszentrum in Würzburg

Männlicher Vorname
Familienname
Deutscher Personenname